Le siège de Landrecies peut désigner :
le siège de Landrecies (1543) où les Français repoussent les forces impériales et anglaises  lors de la neuvième guerre d'Italie ;
le siège de Landrecies (1637) ou les Français prennent la ville lors de la guerre de Trente Ans ;
le siège de Landrecies (1655) où les Français prennent la ville lors de la guerre franco-espagnole ;
le combat de Landrecies, prélude au siège d'.
le siège de Landrecies (avril 1794) où les Austro-hollandais prennent la ville aux Français lors des guerres de la Première Coalition ;
le siège de Landrecies (juillet 1794) où les Français reprennent la ville aux Autrichiens lors des guerres de la Première Coalition ;
le siège de Landrecies (1815) où les Prussiens prennent la ville pendant les Cent-Jours.

 
Landrecies